Бурбон-л’Аршамбо:
 Бурбон-л’Аршамбо — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье.
 Бурбон-л’Аршамбо — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.